

Klubovi u 4. HNL – istok sezone 2008./09.

Ljestvica

Izvori 
 rsssf.com, Hrvatska 2008./09.
 nogos.info, 4. HNL Istok (MŽNL Slavonije i Baranje)

2008-09 Istok
4-istok